Давыдовка () — село Давыдовский сельский совет, Пирятинский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5323882201. Население по переписи 2001 года составляло 780 человек.

Является административным центром Давыдовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Гурбинцы, Кроты и Новые Мартыновичи.

Географическое положение 
Село Давыдовка находится на левом берегу реки Руда, ниже по течению на расстоянии в 6 км расположено село Меченки, на противоположном берегу — село Грабаровка. Рядом проходит железная дорога, станция Грабаровка.

История 
 1651 — дата основания.
 Церковь Георгиевская существовала 1723 году.
 Село указано на подробной карте Российской Империи и близлежащих заграничных владений 1816 года.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 ООО «Давыдовское».
 ООО «Василко».
 ООО АФ «Колос».
 ФХ «Береговое».
 ЧП «Новогребельское».

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Примечания